Governo Juppé può riferirsi a due governi della Quinta Repubblica francese guidati da Alain Juppé:
Governo Juppé I, in carica dal 17 maggio al 7 novembre 1995;
Governo Juppé II, in carica dal 7 novembre 1995 al 2 giugno 1997.